Michallik ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Michallik (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Udo Michallik (* 1968), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Michalik
 Michallek